Zkratka OSB může znamenat:

 Řád svatého Benedikta (latinské „Ordo sancti Benedicti“), užívá se za jménem člena řádu
 OSB deska (anglické „Oriented strand board“) – lisovaná deska z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, konstrukční materiál
 Občané za spokojené bydlení – sdružení nezávislých kandidátů, zapsaný spolek, politické hnutí a klub zastupitelů působící v letech 2008-2020 na Praze 2
 operace Smiling Buddha – označení prvního indického jaderného testu
 IATA kód letiště Osage Beach v Missouri (USA)